Алексе́й Си́монович Кондрашо́в () — советский и американский учёный, специалист в области эволюционной биологии, специализирующийся на изучении закономерностей мутационного процесса, профессор Мичиганского университета в Анн-Арборе, победитель первого конкурса мегагрантов 2010 г., создатель и руководитель лаборатории эволюционной геномики факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ.

Начало 
Родился 11 апреля 1957 года в Москве, в семье биофизика и историка науки Симона Эльевича Шноля. В 1960-х годах семья переехала в научный город Пущино, где Алексей обучался сначала в средней школе № 1 (1966—1970), а потом в Пущинской экспериментальной средней школе № 2 (1970—1973). В 1971 году получил первую премию на Школьной биологической олимпиаде (МГУ) среди восьмиклассников, а в 1973 году первую премию той же олимпиады, но среди десятиклассников. Её он поделил вместе с Евгением Куниным.

С 1973 года по 1978 год обучался на кафедре генетики очного отделения Биологического факультета МГУ. В 1984 году защитил диссертацию кандидата биологических наук.

С 1990 года — в США, с 1993 года — в Корнеллском университете.

Профессиональная деятельность 
В научной среде известен как автор так называемой гипотезы Кондрашова или детерминированной гипотезы мутаций. Она объясняет преимущества полового размножения возможностью избавления от вредных мутаций путём компенсации здоровой копией того же гена, полученной от другого родителя. Кроме того, известен работами по проблемам молекулярной биологии, в частности, эволюции белков, занимается изучением спонтанных мутаций в популяциях дрозофилы, выступает с научно-популярными статьями и лекциями.

Являясь одним из ведущих мировых учёных, Алексей Кондрашов сотрудничает с российской наукой. Так, совместно с МГУ в 2010 году он получил мегагрант для сопоставления геномов родственных видов и генотипов родственных особей, которое проводится в созданной им лаборатории эволюционной геномики факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. В декабре 2012 года эта работа продлена ещё на два года.

В январе 2014 года им, совместно с рядом соавторов — сотрудников МГУ и ИППИ РАН, в журнале PLOS Genetics были опубликованы исследования впервые устанавливающие связь между точечными мутациями, из-за которых возникает сезонный грипп, и крупными генетическими изменениями (реассортациями), результатом которых стало большинство крупнейших эпидемий гриппа XX века, включая свиной. Полученные результаты возможно применять для предсказания характера будущих пандемий.

В 2011 году А. Кондрашов участвовал во встрече Президента РФ с учёными — получателями специальных грантов Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований.

А. С. Кондрашов — автор порядка 120 работ, опубликованных в ведущих научных изданиях мира. По состоянию на конец 2020 года его индекс Хирша составлял 48.

Гражданская позиция 
 Отношение к православию сформулировано Алексеем Кондрашовым следующими словами: с огромным уважением отношусь к образу Христа, но на дух не приемлю РПЦ и её религию.
 Отвечая на вопросы читателей православного интернет-портала «Православие и мир», Алексей Кондрашов заявил, что РПЦ нарушает права гомосексуалов, поддерживая запреты гей-парадов. При этом ученый согласен, что у церкви есть право декларировать свои взгляды на гомосексуальность, но нет права ограничивать гражданские права гомосексуалов:  «Выражение взглядов РПЦ не нарушают права гомосексуалов, а вот поддерживаемые РПЦ запреты гей-парадов, ставящие Москву вне современной Европы — нарушают».

Примечания

Ссылки 
  Еникеева Альфия «Все уедут, а оборудование останется»: мегагранты по-русски // Интернет издание «Наука и технологии России — STRF.ru», 12.08.11
 Видеозапись лекций А. С. Кондрашова по эволюционной биологии для студентов факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. Микроэволюция. Май, 2015

Биологи СССР
Биологи России
Биологи США
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Выпускники биологического факультета МГУ
Эволюционисты
Преподаватели Корнеллского университета
Преподаватели Мичиганского университета
Преподаватели МГУ
Генетики США